Mobilize – album di Grant-Lee Phillips del 2001
 Mobilize – album degli Anti-Flag del 2002